Андро́ид:
 Андроид — человекоподобный робот.

См. также 
 Android («Андроид») — операционная система для мобильных устройств, основанная на базе ядра Linux.
 «Paranoid Android» — песня английской рок-группы Radiohead.